Feelings – album di Morris Albert del 1975
 Feelings – singolo di Morris Albert del 1975
 Feelings – album di Stefano Torossi del 1986
 Feelings – album di David Byrne del 1997
 Feelings – singolo dei Maroon 5 del 2015
 Feelings – singolo di John Newman del 2019
 Feelings – singolo degli M83 del 2019
 Feelings – singolo di Erika del 2020
 Feelings – singolo di Ross Jennings del 2021